Bajrami ist der Familienname folgender Personen:

 Arta Bajrami (* 1980), kosovarische Popmusikerin
 Eldis Bajrami (* 1992), mazedonisch-österreichischer Fußballspieler
 Emir Bajrami (* 1988), schwedischer Fußballspieler
 Luàna Bajrami (* 2001), kosovarisch-französische Filmschauspielerin
 Mikael Bajrami (* 1997), deutscher Rapper und YouTuber, siehe Mika (Rapper)
 Selma Bajrami (* 1980), bosnische Popsängerin

Siehe auch:
 Bairami